

Alemanya 
 Sulzbach (Saarland) : ciutat de Saarland
 Sulzbach (Rin-Lahn) : població de Renània-Palatinat
 Sulzbach (Birkenfeld) : població de Renània-Palatinat
 Sulzbach (Hessen) : municipi de Hessen
 Sulzbach am Main : municipi de Baviera
 Sulzbach an der Murr : municipi de Baden-Württemberg
 Sulzbach-Rosenberg : ciutat de Baviera
 Sulzbach-Laufen : municipi de Baden-Württemberg

Altres 
 Soultzbach-les-Bains (en alemany Bad Sulzbach) : municipi de l'Alt Rin a França
 Solčava (en alemany Sulzbach) : municipi eslovè